Příjmení Wiseman nese více různých osobností:

 Gregory Wiseman (* 1975) – americký vojenský pilot a astronaut
 Joseph Wiseman (1918–2009) – kanadský politik
 Mary Wiseman (* 1985) – americká herečka